Адриатико — термин, который означает следующее:

 Адриатико (вспомогательный крейсер) — корабль ВМС Италии.
 Адриатико (стадион) — футбольный стадион в городе Пескара, Италия.

См. также 

 Адриатик
 Адриатика (значения)